Иван Степанович Бутымов (27 августа 1930 года, село Чилик, Чиликский район, Алма-Атинская область) — передовик производства, бригадир газоэлектросварщиков. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Родился в 1930 году в селе Чилик Чиликского района Алма-Атинской области (сегодня — село Шелек Енбекшиказахского района Алматинской области). Окончил 6 классов школы в посёлке Заводской Целиноградской области. В 1945 году начал свою трудовую деятельность в колхозе родного села. Потом работал помощником машиниста угольной подачи, электросварщиком на сахарном комбинате. С 1951 года работал в Кара-Балтинской строительной организации в Чуйской области Киргизской ССР. В 1958 году по комсомольской путёвке приехал в Степногорск. В этом же году был назначен бригадиром газоэлектросварщиков Степногорского управления строительства Министерства среднего машиностроения СССР в Целиноградской области Казахской ССР. С апреля 1958 года бригада Ивана Бутымова работала на стройплощадке «Макинск-2». За время работы бригада построила жилые дома, социальные объекты для строителей и целинников. За этот ударный труд был награждён медалями «За освоение целинных земель» и «За трудовую доблесть».

Бригада Ивана Бутымова во время 8-ой пятилетки (1966—1970) выполняла ежегодный план в среднем на 153 % и тем самым выполнила план пятилетки за три года. За выдающиеся достижения в трудовой деятельности был награждён в 1971 года звания Герой Социалистического Труда. В 1973 году вступил в КПСС.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1971 года
 Орден Ленина (1971)
 Медаль «За доблестный труд»
 Медаль «За освоение целинных земель»
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»

Литература 
 «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы, Қазақ энциклопедиясының редакциясы, 1998 жыл, 10 томдық

Ссылки 

 История народов Средней Азии
 Биография

Персоналии:Кара-Балта